Фэйт Принс (, род. 6 августа 1957) — американская актриса и певица, лауреат премии «Тони».

Жизнь и карьера 
Фэйт Принс родилась в Огаста, штат Джорджия, и начала свою карьеру на театральной сцене Нью-Йорка в восьмидесятых. Её бродвейский дебют состоялся в мюзикле 1989 года Jerome Robbins' Broadway, принесшей Принс первую в карьере номинацию на премию «Тони».

Принс добилась наибольшего успеха благодаря главным ролям в ряде бродвейских мюзиклов. Её наибольшим успехом стала роль в мюзикле 1992 года «Парни и куколки», которая принесла ей Премию «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле и «Драма Деск» за лучшую женскую роль в мюзикле. После успеха на сцене, канал CBS пригласил актрису на главную роль в свой недолго просуществовавший ситком «Высшее общество». Она вскоре вернулась на сцену и в двухтысячных получила ещё несколько номинаций на «Тони» за свои роли.

Принс снялась в трех десятках телевизионных шоу и кинофильмов на протяжении своей карьеры. На телевидении она наиболее известна благодаря второстепенным ролям Клаудии Сакс в ситкоме «Спин-Сити» и матери главной героини в сериале «До смерти красива». Она также снялась в сериале «Доктор Хафф» в 2004—2006 годах. На большом экране Принс появилась в фильмах «Удар дракона» (1985), «Дэйв» (1993), «Мой отец — герой» (1994), «Портрет совершенства» (1997) и «Реальные девчонки» (2006).

Личная жизнь 
В 1991 году вышла замуж за Ларри Лунетта. У них есть сын.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в мюзикле
Киноактрисы США
Выпускники Университета Северного Кентукки
Выпускники Университета Цинциннати
Выпускники Музыкальной консерватории Университета Цинциннати